Le mot prélèvement peut désigner :
 Un prélèvement bancaire.
 Un prélèvement sanguin.
 Des prélèvements obligatoires.
Un prélèvement en eau ou prélèvement d'eau